Toponyme

 Anisy est une commune française, située dans le département du Calvados et la région Normandie.

Voir aussi 
 Anizy-le-Château est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.